Истаравша́нский район () — административный район в составе Согдийской области Республики Таджикистан.

Районный центр — город Истаравшан, расположенный в 90 км юго-западнее города Худжанда. Территория Истаравшанского района составляет 763,0 км2.

История 
Истаравшанский район образован 11 мая 1936 года как Ура-Тюбинский район (таджикское название — Уротеппа) Ленинабадской области Таджикской ССР. 10 ноября 2000 года Постановлением Национального совета Высшего Собрания Республики Таджикистан районному центру было возвращено историческое название Истаравшан.

5 января 1944 года 4 кишлачных совета Ура-Тюбинского района были переданы в новый Ганчинский район. 29 августа 1990 года из южных сельских общин Ура-Тюбинского района был образован Шахристанский район.

Современная территория Истаравшанского района составляла часть исторической области Уструшана, входившей в состав Согда. В V—IX веках Уструшана была самостоятельным княжеством со столицей в городе Бунджикат, находилась в районе современного селения Шахристан, где раскопан дворец афшинов с фрагментами росписей и резного дерева.

В 822 году Уструшана была окончательно завоёвана арабами, а правитель государства — афшин Кавус принял ислам. В 893 году Устурашана вошла в состав государства Саманидов.

География 

Истаравшанский район расположен в предгорьях Туркестанского хребта. На севере граничит с Зафарабадским районом, на востоке — с Ганчинским районом, на юге — с Шахристанским районом Согдийской области Таджикистана, на западе — с Джизакской областью Узбекистана.

Население 
Население по оценке на 1 января 2022 года составляет 288 100 человек (77,7% — сельское).

Административное деление 
В состав Истаравшанского района входят 1 город (Истаравшан) и 10 сельских общин ():

В свою очередь, каждая сельская община (джамоат) имеет в своём составе по несколько селений (кишлаков).

Эти селения (кишлаки) за время своего существования меняли не только свои названия, но и переходили из состава одного джамоата в состав другого.

Например, селение Поджиндак в данный момент входит в состав джамоата Джавкандак, а ранее оно называлось Калъачаи Бакавул и входило в состав джамоата Калъаи Баланд.

Что касается этих джамоатоа (сельских советов), в данный момент в подчинении каждого из них имеется от одного до 7 селений (кишлаков). Так, например, в состав джамоата Джавкандак входят такие селения, как: Джавкандак, Шурак, Калъаи Метар, Туда, Поджиндак, Калъачаи Баковул, а в состав джамоата Калъаи Баланд входит только 1 селение — Калъаи Баланд.

Название джамоата часто происходит от названия селения, в котором большая численность населения. Названия селений порой могут быть записаны как слитно, так и раздельно.

Например, Калъаи Метар в некоторых документах фиксируется как Калиметар, а Калъаи Баланд — Калибаланд. Это объясняется тем, что слитное написание названия принято в таджикском языке, а раздельное — более русифицированное.

Главой Истаравшанского района является Председатель Хукумата, который назначается Президентом Республики Таджикистан. Главой правительства Истаравшанского района является Председатель Хукумата. Законодательный орган Истаравшанского района — Маджлис народных депутатов, который избирается всенародно на 5 лет.

Природные лечебные ресурсы 

На территории района имеются все условия для оздоровления и отдыха.

Минеральные воды 

В 1948 г. в поисках нефти была пробурена скважина глубиной 1300 метров. Но вместо нефти из скважины забил фонтан горячей воды. Изучение источника показало, что горячие минеральные воды относятся к термальным водам натриево-хлоридного типа, с минерализацией 4 г/л, т.е. близко подходят к воде Ессентукских источников.  Так, в литре воды содержится: углекислого газа 20-45%, кислорода – 0,1-1%. Водорода – 0,01-0,9%, гелия – 0,5-1,5%, метана – 1-2%. Богат микроэлементный состав: хлор – 2000 мг/л, железо – 300 мг/л, бор – 14 мг/л, фтор – 4,9 мг/л, стронций – 0,015 мг/л, литий – 0,015 мг/л, ванадий – 0,001 мг/л. Что же касается физической характеристики, то вода имеет запах – сероводородный, вкус – слабосоленый, pH – 6.8.

Санатории 

	«Хаватаг» - бальнеологическая курортная местность. Высокая лечебная эффективность минерального источника послужила поводом его быстрого освоения и строительства санатория. В 1954 г. здесь был построен ванный корпус. Выделены специалисты для рационального использования минеральных вод и изучения их действия на человеческий организм. Таким образом, на окраине Голодной степи начала строиться водолечебница санаторного типа «Хаватаг», которая с каждым годом росла и благоустраивалась;
	В кардиологическом санатории "Уротеппа" ежегодно отдыхают и лечатся 350-400 человек со всех концов республики и республик бывшего Союза. Это самый молодой в республике санаторий. Он расположен среди гор северной части Туркестанского хребта, на высоте 1000-1050 метров над уровнем моря. Вокруг находится много горных источников с прозрачной, приятно освежающей водой. Воздух богат ультрафиолетовыми и аэроионными лучами. Летом температура воздуха не поднимается выше 30 градусов Цельсия. Санаторий "Уротеппа" - единственная в республике лечебница, где занимаются профилактикой и лечением различных заболеваний сердца, кровеносных сосудов, гипертонии, атеросклероза, ревматизма, дыхательных органов, нервной системы, радикулита;
	Санаторий «АВИС СИТИ» (бывший «УРА-Тюбе»). Расположен на высоте 1100 метров над уровнем моря, в 6 километрах от города Истаравшан. Прекрасный климат, живописная местность, летняя температура + 25 +30 С. На территории санатория раскинулись плантации роз и большой фруктовый сад. Лечат здесь больных с заболеванием сердечно-сосудистой системы, неврозы. Они получают воздушно-солнечные, хвойные, йодобромные и жемчужные ванны, проводятся различные физиопроцедуры.

Литература 
 Гафуров Б. Г. Таджики, М., 1972;
 Негматов Н. Н., Хмельницкий С. Г., Средневековый Шахристан, Душ., 1966 (Ин-т истории им. Дониша. Материальная культура Уструшаны, в. 1).
 Пулатов У. П., Чильхуджра, Душ., 1975 (Материальная культура Уструшаны, в. 3).

Примечания 

Районы Согдийской области